Anita Larronde (1927-1993) – modella e attrice argentina
 Carlos Larronde (1888-1940) – poeta, drammaturgo e giornalista francese
 Jean-Claude Larronde (1946) – storico francese
 Olivier Larronde (1927-1965) – poeta francese